Bleiarsenat ist der unvollständige Name mehrerer chemischer Verbindungen des Bleis aus der Gruppe der Arsenate. 

 Bleihydrogenarsenat PbHAsO4 (häufigste Bedeutung)
 Blei(II)-arsenat Pb3(AsO4)2
 Blei(II)-diarsenat Pb2AsO5
 Blei(II)-pyroarsenat Pb2As2O7
 Blei(II)-metaarsenat Pb(AsO3)2
 Blei(II)-arsenathydroxid Pb5(AsO4)3(OH)